Voici la liste des planètes mineures numérotées de 272001 à 273000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 272001 à 273000

272001-272100

272101-272200

272201-272300

272301-272400

272401-272500

272501-272600

272601-272700

272701-272800

272801-272900

272901-273000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000